Alistair Cameron Crombie, historien des sciences
 Charles Crombie (1914-1945), aviateur australien et as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale ;
 Deborah Crombie (1952-), écrivain américain ;
 Jonathan Crombie (1966-), acteur canadien.

Autre 
  une entreprise britannique de mode, fondée en 1805. 
 Dépôt de munitions de Crombie

Homonymie de patronyme